Kreiner ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Kreiner, österreichischer Gerechter unter den Völkern, siehe Alois und Josephine Kreiner
 Armin Kreiner (* 1954), deutscher Theologe
 Benjamin Kreiner (* 1985), österreichischer Nordischer Kombinierer
 David Kreiner (* 1981), österreichischer Nordischer Kombinierer

 Josephine Kreiner, österreichische Gerechte unter den Völkern, siehe Alois und Josephine Kreiner
 Kathy Kreiner (* 1957), kanadische Skirennläuferin
 Kim Kreiner (* 1977), US-amerikanische Speerwerferin
 Marion Kreiner (* 1981), österreichische Snowboarderin

 Peter Baier-Kreiner (* 1962), österreichischer Bibliothekar und Schriftsteller
 Sophie Kreiner (* 2004), österreichische Siebenkämpferin
 Stefan Kreiner (* 1973), österreichischer Nordischer Kombinierer

Siehe auch:
 Krainer
 Greiner
 Grainer